Der Misano World Circuit Marco Simoncelli, ehemals Autodromo di Santamonica, ist eine Motorsport-Rennstrecke in Misano Adriatico (RN) in Italien. Die Strecke ist 4,2 km lang.

Aktuell werden hier unter anderem der Große Preis von San Marino im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft sowie ein Lauf zur Superbike-Weltmeisterschaft ausgetragen.

Geschichte 

Die Rennstrecke von Misano wurde im Jahr 1969 geplant, 1972 in Betrieb genommen und ausschließlich privat betrieben. Anfangs betrug die Länge der Piste 3,488 km, es gab nur eine sehr kleine Boxenanlage und wenige Streckensicherungsfahrzeuge.

Im Jahr 1993 wurde die Strecke dann auf 4,060 km verlängert, außerdem wurde ein neues Boxengebäude mit einem 600 m² großen Medienzentrum gebaut. In den Jahren 1996 und 1997 wurden die Boxenanlagen noch einmal vergrößert, später wurde noch eine feste Tribüne gebaut.

Vom Herbst 2006 bis zum Frühjahr 2007 wurde die Strecke erneut umgebaut und komplett überarbeitet. Vor allem durch die Umkehrung der Fahrtrichtung (künftig im Uhrzeigersinn) konnten die Auslaufzonen erweitert und die Streckensicherheit erhöht werden, um den Anforderungen der MotoGP-Klasse gerecht zu werden.

Nach dem Tod des Motorradrennfahrers Marco Simoncelli 2011 in Sepang, der aus Cattolica in der unmittelbaren Nähe von Misano Adriatico stammte, sollte die Strecke ursprünglich in Marco Simoncelli Circuit umbenannt werden. Letztlich wurde der Kurs in Misano World Circuit Marco Simoncelli umbenannt.

Rennveranstaltungen 
Seit 1991 finden jährlich Läufe zur Superbike-Weltmeisterschaft in Misano statt, außerdem beherbergte die Strecke zwischen 1980 und 1993 insgesamt zehnmal den Grand Prix der Nationen im Rahmen der Motorrad-Weltmeisterschaft.

Seit der Saison 2007 gastiert die Motorrad-WM wieder in Misano und richtet den Grand Prix von San Marino aus. Außerdem finden jedes Jahr Rennen zur Truck-Racing-Europameisterschaft und zahlreiche öffentliche Fahrten auf der Strecke statt.

Am 5. September 2010 kam während des Moto2-Rennens der japanische Fahrer Shōya Tomizawa bei einem Unfall ums Leben.

Alle Königsklasse-Sieger der Motorrad-WM in Misano 

Rekordsieger Fahrer: Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Márquez (je 3)Rekordsieger Konstrukteure: Yamaha (14)Rekordsieger Nationen: Spanien (9)

Siehe auch 
 Liste der Motorsport-Rennstrecken

Weblinks 

 Offizielle Website (italienisch / englisch)

Rennstrecke in Italien
Motorrad-WM-Rennstrecke
DTM-Rennstrecke
Sportstätte in der Emilia-Romagna
Misano Adriatico